Nefyn o Nyfain – santa gallese
 Nefyn – località del Galles
 Nefyn – prenome femminile, variante di Nefin, Nabhan, ecc.